Екатерина Ивановна Козлова (12 октября 1923, Москва — 9 января 2013, там же) — советский и российский юрист, специалист в области государственного права; доктор юридических наук (1974), профессор и заведующая кафедрой государственного права в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА); соавтор двухтомного учебника «Государственное право Российской Федерации» (1993).

Биография 
Екатерина Козлова родилась в октябре 1923 года в Москве: по одним данным — 12 числа, по другим — 27. Когда ей было два года, её отца, работавшего в Народном комиссариате иностранных дел (в будущем — МИД СССР), перевели в недавно образованную Турцию; в Турции семья прожила четыре года. Во время Второй мировой войны, в 1941 году, Екатерина окончила среднюю школу и стала студенткой Московского станкостроительного института. В 1942 году она, в составе группы студентов ВУЗа, отправилась на лесозаготовки.

В 1943 году Козлова сменила специальность — она поступила в Московский юридический институт, который с отличием закончила в 1947. После получения высшего образования, она поступила в аспирантуру юридического института, где её научным руководителем стал профессор Степан Кравчук. Среди других учеников Кравчука был и будущий профессор Давид Златопольский (в аспирантуре брала академический отпуск). В мае 1953 года Козлова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Городской Совет депутатов трудящихся» — стала кандидатом юридических наук. Ещё в 1951 году она стала работать ассистентом на кафедре государственного права, относившейся к Московскому юридическому институту — кафедрой руководил профессор Яков Уманский.

После года работы ассистентом на кафедре государственного права и советского строительства Московского государственного университета имени Ломоносова (МЮИ и юридический факультет МГУ были объединены), Козлова перешла на работу во Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ; сегодня — Московский государственный юридический университет имени Кутафина). Здесь она проработала до конца жизни. В тот же период она являлась народным заседателем народного суда Краснопресненского района города Москвы.

После смерти профессора Александра Махненко, в период с 1972 по 1991 год, Козлова являлась заведующей кафедрой государственного права ВЮЗИ. В 1974 году она успешно защитила докторскую диссертацию на тему «Представительные органы как форма выражения воли советского народа» — стала доктором юридических наук. В 1979—1989 годах она также являлась депутатом четырёх созывов совета народных депутатов Бауманского района Москвы. 

Козлова и Кутафин создали учебник «Конституционное право Российской Федерации» — за эту работу они были удостоены премии Президента РФ в области образования за 2001 год.

Козлова являлась членом секции государственного права методического совета Минвуза СССР; она входила в экспертный совет по праву Высшей Аттестационной комиссии России и в научно-экспертный совет при председателе российской Государственной Думы. Кроме того, она была членом общественного консультативного совета, созданного при правовом управлении Госдумы РФ и научно-методического совета, образованного при российской Центральной избирательной комиссии. Принимала участие в разработке федерального закона «О гражданстве», вступившего в силу в 1995 году и неоднократно выступала в роли эксперта при рассмотрении дел Конституционным судом РФ.

Основные работы 

 «Государственное право Российской Федерации» (1993) — в соавторстве с профессором Олегом Кутафиным; Премия Президента Российской Федерации в области образования за 2001 год.

Примечания

Литература 
 Современные российские юристы : Кто есть кто в юридической науке и практике : Справочник / Сост. В. Н. Додонов и др. — М. : Юстицинформ, 2001. — 400 с.
 Памяти Екатерины Ивановны Козловой, профессора Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) / В. И. Фадеев // Государственная власть и местное самоуправление. — 2013. — № 4. — С. 47—48 . — ISSN 1813—1247.
 Козлова, Екатерина Ивановна. Избранные труды : сборник статей, лекций, тезисов / М-во образования и науки Российской Федерации, Московский гос. юридический ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА); сост., авт. вступ. ст. Комарова В. В. — Москва : Проспект, 2017. — 304 с.; 22 см; ISBN 978-5-392-23774-6 : 1000 экз.

Ссылки 
 

Юристы России
Юристы СССР
Депутаты районных (в городах) советов СССР
Юристы XXI века
Специалисты по конституционному праву
Авторы учебников права